László Marton bzw. László Márton ist der Name folgender Personen:

* László Marton (Bildhauer) (1925–2008), ungarischer Bildhauer
 László Marton (Regisseur) (1943–2019), ungarischer Theaterintendant und -regisseur
 László Márton (* 1959), ungarischer Schriftsteller und Literaturübersetzer